Jakobinenstraße (Fürth), een straat in Fürth
Jakobinenstraße (metrostation), een station van de metro van Neurenberg